Трофимовка - топоним:

Казахстан 

 Трофимовка — село в Качирском районе Павлодарской области.
Трофимовка — до 2018 г. название села Кайынды в Зерендинском районе Акмолинской области.

Россия 
 Трофимовка — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Трофимовка — село в Бессоновском районе Пензенской области.
 Трофимовка — село в Нефтегорском районе Самарской области.
 Трофимовка — деревня в Кирсановском районе Тамбовской области.

Украина 
 Трофимовка — село в Великомихайловском районе Одесской области.
 Трофимовка — село в Валковском районе Харьковской области.
 Трофимовка — село в Ивановском районе Херсонской области.

Реки 
 Трофимовка — река в Ульяновской области, приток Сельди
 Трофимовка — река в Томской области, приток Чузика